Социална дейност може да се отнася за:

 Социална дейност на човека
 Социална дейност (общество)
 Социалните дейности като академична дисциплина